Bares puede referirse a:
 Bares (España), localidad del municipio de Mañón, en Galicia (España).
 Plural de bar, establecimiento donde se sirven bebidas alcohólicas y, en ocasiones, aperitivos.
 Plural de bar, unidad de presión.